Pecos – plemię Indian w Ameryce Północnej
 Pecos – rzeka w USA
Miejscowości w USA:
 Pecos – wieś w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie San Miguel
 Pecos – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Reeves
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Pecos (ang. Pecos County) – w stanie Teksas